
Molekulska formula -{C6H14O6}- se može odnositi na:

 Galaktitol
 Iditol
 Manitol
 Sorbitol